El término Inner Circle puede hacer referencia a:

Inner Circle, banda jamaicana de reggae.
Inner Circle, movimiento social del black metal noruego.
The Inner Circle, stable de lucha profesional de AEW.